Gone with the Wind ist der englische Originaltitel

 des Romans Vom Winde verweht von Margaret Mitchell
 der gleichnamigen Verfilmung aus dem Jahr 1939, siehe Vom Winde verweht (Film)
 des von Margaret Mitchells Roman inspirierten Songs aus dem Jahr 1936, siehe  Gone with the Wind (Lied)